Jokehnen bezeichnet:

einen Roman von Arno Surminski
eine darauf basierende Fernsehserie; siehe Jokehnen (Fernsehserie)